

Codici 
 V5 – codice vettore IATA di Royal Aruban Airlines

Altro 
 Maserati V5 – automobile della Maserati